Matovič ist (in verschiedenen Schreibweisen) der Familienname folgender Personen:

 Dušan Matović (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Igor Matovič (* 1973), slowakischer Unternehmer und Politiker
 Ljiljana Matović (* 1993), montenegrinische Leichtathletin